

Секчов — річка, ліва притока Ториси.
 Секчов — міська частина Пряшева.